V kraljestvu Zlatoroga je lahko:
 V kraljestvu Zlatoroga (film)
 V kraljestvu Zlatoroga (pravljica)
 V kraljestvu zlatoroga (zbirka lovskih črtic)